Lusenbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Lusenbach (Liebochbach), linker Zufluss des Liebochbaches, in Lieboch, Steiermark, Bezirk Graz-Umgebung

in Tschechien:
 Lusenbach ist der deutsche Name des Luzenský potok, eines der Quellflüsse des Modravský potok